Га́рет Хант (англ. Garet Hunt; 14 октября 1987; Мейпл-Ридж, Британская Колумбия, Канада) — канадский хоккеист, тафгай, крайний нападающий.

Клубная карьера 
На юниорском уровне выступал за «Чиллиуок Чифз» (BCHL, 2003—2005) и «Ванкувер Джайэнтз» (WHL, 2004—2008). Чемпион WHL сезона 2005/06.

Большую часть своей взрослой карьеру провёл в низших лигах США и Канады, в основном в ECHL. Сыграл 10 матчей в АХЛ в сезонах 2008/09 и 2010/11. За свою карьеру в ECHL провёл 702 игры и набрал 244 (102+142) очка, при этом набрал 2666 минут штрафа (статистика за июль 2019 г.). Является одним из самых грубых хоккеистов в истории этой лиги.

В июле 2019 года подписал двухлетний контракт с китайским клубом Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар». 3 сентября 2019 года в дебютном матче в КХЛ за «Куньлунь», подрался с защитником «Салавата Юлаева» Алексеем Семёновым.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте eliteprospects.com
 Статистика на сайте theahl.com

Хоккеисты Канады
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Стоктон Хит»
Игроки «Вустер Шаркс»
Игроки «Аляска Эйсез»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»